4 Brygada Lekkich Czołgów, znana jako: 4 Brygada Czołgów, 4 Brygada Pancerna – jedna z brygad radzieckich wojsk pancernych, m.in. okresu II wojny światowej.

Wchodziła w skład XXV Korpusu Pancernego Kamienieckiej Grupy Armii w Kijowskim Specjalnym Okręgu Wojskowym, a po jego przemianowaniu we wrześniu 1939 we Froncie Ukraińskim.

Wyposażenie 
W czasie agresji ZSRR na Polskę żołnierze radzieckiej 4 Brygady Czołgów mieli na wyposażeniu głównie czołgi BT.

Bibliografia
 Vladimir Beshanov, Czerwony Blitzkrieg, .

Radzieckie brygady pancerne